Citroën C6 est le nom donné à des berlines de haut de gamme commercialisées par le constructeur automobile français Citroën :
 La Citroën C6 sortie en 1928.
 La Citroën C6 sortie en 2005.
 La Citroën C6 sortie en 2016.

Automobile Citroën
Homonymie d'automobile